Lyrical jazz - odłam tańca jazzowego. Nadal nawiązuje do tradycyjnego tańca i jego ruchów jednak są one delikatniejsze i subtelniejsze. Figury są bardzo "uczuciowe". Taniec mniej popularny niż klasyczny jazz. Narodził się w drugiej połowie XX wieku.

Tańce
Taniec w Stanach Zjednoczonych
Style jazzowe